KOF steht als Abkürzung für:

 Kinderorientierte Familientherapie
 The King of Fighters, Videospiel-Serie
 KOF Konjunkturforschungsstelle, Schweizer Forschungsinstitut der ETH Zürich
 Körperoberfläche, äußere Oberfläche des mit Haut bedeckten Körpers
 Kriegsopferfürsorge, Teil der Leistungen, die nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG §§ 25–28) und der Verordnung zur Kriegsopferfürsorge gewährt werden

Siehe auch:
 Koph

KOF